A Temporada 2009–10 da Basketball Bundesliga foi a 44.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 9 de outubro de 2009 e 17 de junho de 2010. A equipe do Brose Baskets Bamberga conquistou seu terceiro título nacional.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2009–10

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2010 no basquetebol